Il singolare del Milan Indoor 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Davide Sanguinetti era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Martin Verkerk.

Verkerk ha battuto in finale 6–4, 5–7, 7–5 Evgenij Kafel'nikov.

Teste di serie

  Jiří Novák (primo turno)
  Sjeng Schalken (primo turno)
  Younes El Aynaoui (primo turno)
  Xavier Malisse (secondo turno)

  Evgenij Kafel'nikov (finale)
 n/a
  Nicolas Escudé (primo turno)
  Jarkko Nieminen (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 2003
ATP Tour 2003